Calle Real puede referirse a:
 Calle Real, calle de la ciudad de Huancayo, Perú.
 Calle Real, calle de la ciudad de San Fernando (Cádiz), España.
 Calle Real, grupo musical sueco de origen cubano.
 Calle Real, álbum de Camarón de la Isla y Paco de Lucía.